«Барселона Атлетик» () — испанский футбольный клуб из города Барселоны одноимённой провинции, является резервной командой «Барселоны». Резервные команды в Испании выступают в тех же лигах, что и главные команды, но отличаются популярностью и силой игроков. Однако, резервная команда не может выступать в одном дивизионе вместе с главной. Поэтому «Барселона Атлетик» не сможет выйти в Примеру, пока там играет главная команда. Резервным командам также запрещено играть в Кубке Испании. В прошлом у «Барселоны» (как и у «Реал Мадрида») отсутствовала разница между основной и резервной командой.

«Барселона Атлетик» играет свои домашние матчи на стадионе «Мини Эстади», который находится в нескольких метрах от стадиона основной команды, «Камп Ноу». Стадион был открыт в 1982 году. На этом стадионе также играла Сборная Андорры по футболу.

История образования

1934—1979 
1 августа 1934 года был основан заводской спортивный клуб с одноимённым названием. Игроки носили футболки с белыми и голубыми вертикальными полосками. Завод принадлежал семье Хосепа Антониу де Альберта, который недолгое время был президентом «Барселоны» в 1943 году. В период президентства де Альберта клуб, известный сейчас как Club Deportivo Espanya Industrial, стал резервной командой «Барселоны» и начал играть свои домашние игры на «Лес Кортс».

Первоначально клуб играл в местной региональной лиге, но в 1950 году пробился в Терсеру. Всего через два года клуб вышел во второй дивизион. В 1953 году клуб завершил сезон на втором месте и заработал путёвку в высший испанский дивизион, но не смог туда попасть, потому что являлся резервной командой «Барселоны».

После ещё одного удачного сезона в 1956 году команда вновь добилась права играть в Примере. Societat Esportiva Industrial Espanya стал независимым и был переименован в Club Deportivo Condal. Игроки стали носить синие рубашки с двумя белыми полосами по диагонали. Теперь клуб мог принять участие в высшем испанском дивизионе. Однако в таком составе клуб просуществовал лишь один сезон, и в 1957 году был отправлен обратно в Сегунду. В 1968 году клуб вернулся в семью «Барселоны» в качестве резервной команды и вновь принял традиционные для команды сине-гранатовые цвета.

В 1970 году президент «Барселоны» Агусти Монталь решил слить два младших клуба CD Condal и Atlètic Catalunya в один — «Барселона Атлетик». Atlètic Catalunya был сформирован в 1965 году в результате слияния двух других клубов: UE Catalunya de Les Corts, основанного в 1918 году как Catalunya Sporting Club, и CD Fabra Coats, основанного в 1926 году.

В 1979 году в качестве штаб-квартиры ДЮСШ «Барселоны» была создана молодёжная академия «Ла Масия». С момента её создания через неё прошло множество талантливых игроков, которые впоследствии играли за первую команду. Среди них: Гильермо Амор, Альберт Феррер, Хосеп Гвардиола, Серхи Бархуан, Виктор Вальдес, Карлес Пуйоль, Херард Пике, Серхио Бускетс, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Иван де ла Пенья, Педро Родригес и Боян Кркич. Однако не всем удалось завоевать место в основном составе «Барсы» и многие из воспитанников «Ла Масии» отправились искать футбольное счастье в другие команды. Среди них: Сеск Фабрегас, Пепе Рейна, Микель Артета, Альберт Луке, Джованни дос Сантос, Фран Мерида, Хорди Альба и многие другие.

1980—1990 
За этот период времени в клубе сменилось шесть тренеров. В 1982 году каталонцы смогли выйти только Сегунду Б. Клуб сменил два дивизиона, от низшего — к высшему — и снова к низшему.

1990—2000 
В этот период времени игры «Барселона Б» завоевала два титула Сегунды Б в 1991 и 1998 годах. Также сменилось всего три тренера.

2000—2010 
Большую часть отрезка времени клуб провел в Сегунде Б, а один сезон (2007/2008) «Барса» провела в Терсере (в которой стала чемпионом). В сезоне 2007/2008 в клуб пришёл новый тренер — легендарный, в прошлом, игрок клуба Хосеп Гвардиола. В сезоне 2009/2010 «Барселона Б» снова вернулась в Сегунду.

2010—2015 возвращение в Сегунду 
В сезоне 2012/2013 у «Барселоны Б» состоялись два матча «мини-Эль Класико», так как из Сегунды Б в Сегунду А перешла резервная команда мадридского «Реала» — «Реал Мадрид Кастилья».
В сезоне 2014/15 коллектив Эусебио Сакристана, заняв 22-е место, вылетел в Сегунду Б.

Прежние названия 
 1970—1991 — «Барселона Атлетик» ()
 1991—2008 — «Барселона Б»
 2008—2010 — «Барселона Атлетик»
 2010—2022 — «Барселона Б»
 2022— — «Барселона Атлетик»

Статистика выступлений

Результаты в таблице

Результаты в плей-офф 
 1991

 1998

 2002

 2003

 2008

 2010

Достижения 

 Сегунда Дивизион B
  Чемпион (4): 1981/82, 1990/91, 1997/98, 2001/02
  Вице-чемпион (3): 1989/90, 2002/03, 2009/10

 Терсера Дивизион
  Чемпион (2): 1973/74, 2007/08

Текущий состав

Статистика и рекорды клуба 
 Наибольшее количество набранных очков — 83 очка, в сезоне 2007/2008.
 Наименьшее количество набранных очков — 28 очка, в сезоне 1971/1972.
 Наибольшее количество побед — 25 побед, в сезоне 2007/2008.
 Наименьшее количество побед — 7 побед, в сезоне 2006/2007.
 Наибольшее количество ничьих — 20 ничьих, в сезонах 1992/1993 и 1993/1994.
 Наименьшее количество ничьих — 5 ничьих, в сезонах 1974/1975, 1995/1996, 1998/1999 и 1999/2000.
 Наименьшее количество поражений — 5 поражений, в сезоне 2007/2008.
 Наибольшее количество поражений — 24 поражения, в сезоне 1998/1999.
 Наибольшее количество забитых мячей
 Наименьшее количество забитых мячей
 Наименьшее количество пропущенных мячей
 Наибольшее количество пропущенных мячей

Рекордсмены по количеству матчей 
 Это список игроков с наибольшим количеством игр в истории клуба.

Рекордсмены по количеству голов 
 Это список игроков с наибольшим количеством голов в истории клуба.

Тренеры

См. также 
 Барселона (футзальный клуб)
 Барселона (женский футбольный клуб)
 Барселона (футбольный клуб)

Ссылки 
 «Ла Масия» — «Алмазная фабрика»
 Ещё одна статья про «Ла Масию»
 Состав на оф. сайте
 Состав на transfermarkt

Примечания 

Футбольные клубы Испании
Спортивные клубы Барселоны